Глу́хов — російське прізвище, розповсюджене серед жителів колишнього СРСР.

 Глухов Микола Володимирович (1949) — колишній мер Кременчука.
 Глухов Михайло Іванович (1893—1947) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Глухов Михайло Сергійович (1988) — російський хокеїст.
 Глухов Олексій Володимирович (1984) — російський хокеїст.
 Глухов Федір Дмитрович (1906—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Глухов Дмитро Сергійович — український військовий моряк, капітан II рангу ВМС ЗС України.
 Глухов Юрій Валерійович (1993—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Глухів (значення)

Російські прізвища